Barnum ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barnum (Iowa), im Webster County
 Barnum (Minnesota), im Carlton County
 Barnum (New York), im Cattaraugus County
 Barnum (Texas), im Polk County
 Barnum (West Virginia), im Mineral County
 Barnum (Wisconsin), im Crawford County
 Barnum (Wyoming), im Johnson County
 Barnum Island, im Nassau County, New York

Personen:
 Charlotte Barnum (1860–1934), US-amerikanische Mathematikerin
 H. B. Barnum (* 1936), US-amerikanischer Musiker, Produzent und Arrangeur
 P. T. Barnum (1810–1891), US-amerikanischer Zirkuspionier
 Sanford Christie Barnum (1838–1885), US-amerikanischer Zahnarzt und Erfinder
 William Henry Barnum (1818–1889), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Barnum (Musical), ein Musical über das Leben des Zirkuspioniers aus dem Jahr 1980
 Barnum’s American Museum, ein Museum in New York City
 Barnum-Effekt, Täuschung durch persönliche Validierung 
 Barnum Branch, Fließgewässer im Clinch County, Georgia
 Barnum Pond, See im Franklin County, New York
 Barnum Island, Insel im Keweenaw County, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Barnum Hotel, in Medford, Oregon, ID-Nr. 84003009
 Barnum Museum, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 72001300
 Barnum School, in Taunton, Massachusetts, ID-Nr. 84002088
 Barnum/Palliser Historic District, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 82000995

Siehe auch:
 Barnum Lake